iSense (Brits bedrijf)
 iSense (Nederlands bedrijf)